Никулешти има више значења:

 Никулешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Никулешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Никулешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Никулешти (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији